Primera División de Argentina 2018/2019 var den 129:e säsongen av Argentinas högstaliga i fotboll. Ligan bestod av 26 lag som mötte varandra en gång, antingen hemma eller borta, vilket gav totalt 25 matcher. Ligan vanns av Racing som tog sin 18:e mästerskapstitel.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningstabell

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

2018 i Argentina
2019 i Argentina
2018/2019
Fotbollssäsongen 2018/2019